Corpo celeste — termo que designa qualquer entidade física existente no espaço sideral
Chevrolet Astro — furgão
Associação Desportiva Comunitária Astro — clube de futebol

Música 
Astro (grupo sul-coreano) — boy group sul-coreano

Televisão 
O Astro (1977) — telenovela brasileira da Rede Globo
O Astro (2011) — remake da telenovela original de 1977 
Astros (programa de televisão) — exibido pelo Sistema Brasileiro de Televisão

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão